Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Matsukaze :
 le Matsukaze, un destroyer de classe Asakaze en service de 1907 à 1928 ;
 le Matsukaze, un destroyer de classe Kamikaze en service de 1924 à 1944.

Matsukaze